Фалёнское городско́е поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Фалёнского района Кировской области России.

Административный центр — посёлок городского типа Фалёнки.

История 
Фалёнское городское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

5 июля 2011 года в соответствии с Законом Кировской области № 18-ЗО в состав поселения включены все населённые места упразднённого Николаевского сельского поселения.

В январе 2020 года в соответствии с Законом Кировской области от 20.12.2019 № 331-ЗО Фалёнское городское поселение было упразднено и объединено с другими муниципальными образованиями района в Фалёнский муниципальный округ.

Население

Состав поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Муниципальные образования Фалёнского района
Упразднённые городские поселения Кировской области
Городские поселения, упразднённые в 2020 году